Pittano – cognome italiano
 Giuseppe Pittano – giornalista, linguista e scrittore italiano